Ел Плантел има више значења:

 Ел Плантел (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Плантел, Марио Карвахал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику